Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Sulpice-des-Landes (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary